N7 steht für folgende Straßen:

Nationalstraßen:
 Route nationale 7 in Frankreich
 Route nationale 7 (Madagaskar) 
 in den Niederlanden einen Teil des Rijkswegs 7
 in der Schweiz deckungsgleich mit der Autobahn A7 (Schweiz) 
 N7 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 National Route 7, in Südafrika (von Kapstadt nach Vioolsdrift)

Fernstraßen:
 N7 (Luxemburg)
 N7 (Kamerun)
 N7 (Demokratische Republik Kongo)
 N7 (Niger)
 N 7 (Senegal)
 N7 (Togo)

N7 steht für:
 IFA N7, LKW-Prototyp
 National Airlines (1998) (IATA-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Nordic East Airways (IATA-Code), ehemalige schwedische Fluggesellschaft
 Nordic Regional Airlines (IATA-Code), finnische Fluggesellschaft

Abkürzung